El nombre de Quique González puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Quique González (nacido en 1973). Compositor, cantante y músico de rock español.
 Quique González Casín (nacido en 1990). Futbolista español.